El término Tenemos que hablar puede hacer referencia a:

 Tenemos que hablar, programa de televisión presentado por Ana García Lozano emitido en 2013.
 Tenemos que hablar, película española de 2016 dirigida por David Serrano.
 Tenemos que hablar de Kevin, novela escrita por Lionel Shriver en 2003.
 Tenemos que hablar de Kevin, película britanánico-americana de 2011 dirigida por Lynne Ramsay, basada en la novela.